Gebers kan syfta på

 Hugo Gebers förlag – ett svenskt bokförlag
 Gebers Dubbeldeckare – en  bokserie
 Geber (småort) – en småort i stadsdelen Orhem
 Gebers konvalescenthem – ett tidigare konvalescenthem